Verdensmesterskabet i ishockey 1991 var det 55. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 66. europamesterskab. Mesterskabet blev afviklet i tre niveauer som A-, B- og C-VM:

A-VM i Turku, Helsinki og Tampere, Finland i perioden 19. april – 4. maj 1991.
B-VM i Ljubljana, Bled og Jesenice, Jugoslavien i perioden 28. marts – 7. april 1991.
C-VM i København, Danmark i perioden 23. marts – 3. april 1991.

Der var tilmeldt 25 hold til mesterskabet – tre hold færre end ved VM året før, og derfor blev der dette år ikke spillet noget D-VM. Til gengæld havde C-VM for andet år i træk ni deltagere. De otte bedste hold spillede om A-VM, de otte næstbedste hold spillede om B-VM og de sidste ni spillede C-VM. IIHF havde besluttet at A-VM fra året efter skulle udvides fra otte til tolv hold, og derfor var der ingen nedrykning fra A- og B-gruppen – til gengæld rykkede fire hold op fra fra både B- og C-gruppen.

På grund af den tyske genforening, havde DDR's landshold spillet sit sidste VM i 1990, og for første gang efter anden verdenskrig blev Tyskland i 1991 repræsenteret ved VM af et samlet hold.

Forløbet af mesterskabet mindede meget om turneringerne i 1985 og 1987. Sovjetunionen vandt den indledende runde suverænt, men i finalerunden skuffede holdet og endte samlet kun på tredjepladsen. I stedet gik VM-titlen til Sverige, som blev verdensmester for femte gang. Sølvmedaljerne blev vundet af Canada.

Tjekkoslovakiet opnåede sin dårligste VM-placering nogensinde ved at slutte på sjettepladsen. 

VM 1991 blev den sidste VM-turnering, hvor der tillige blev kåret en europamester. Dermed endte europamesterskabets historie efter 81 år. Kampene mellem de europæiske hold i A-VM's indledende runde talte i kampen om EM-titlen. Sidste europamester blev Sovjetunionen, der vandt titlen for 27. gang. Sølv- og bronzemedaljerne gik til Sverige og Finland.

A-VM 
Finland var VM-værtsland for fjerde gang, og kampene blev spillet i tre byer. Turku var VM-værtsby for første gang, mens Tampere og Helsinki begge ved to tidligere lejligheder havde lagt ishaller til en VM-turnering.

De otte deltagende hold spillede først alle-mod-alle i en indlende runde. De fire bedste hold gik videre til mesterskabsrunden om placeringerne 1-4, mens de øvrige fire hold spillede videre i placeringsrunden om 5. – 8.-pladsen. Point og mål fra den indledende runde blev ført med over til placeringsrunden, men det var ikke tilfældet for mesterskabsrunden, hvor holdene startede forfra fra 0 point.

Alle otte deltagende hold kvalificerede sig automatisk til de olympiske vinterlege året efter.

Indledende runde

Kampe 

Kampene i den indledende runde var delt mellem byerne Turku, Tampere og Helsinki.

Stilling 

Sovjetunionen, USA, Canada og Sverige gik videre til mesterskabsrunden, mens Tyskland, Tjekkoslovakiet, Schweiz og Finland spillede videre i placeringsrunden.

Placeringsrunde 
De fire dårligste hold fra den indledende runde spillede alle-mod-alle om placeringerne 5-8. De opnåede point og mål fra den indledende runde blev taget med til placeringsrunden. Placeringsrunden blev spillet i Turku.

På grund af udvidelsen af A-gruppen fra otte til tolv hold var der ingen nedrykning. Op fra B-gruppen rykkede Italien, Norge, Frankrig og Polen.

Mesterskabsrunde 

De fire bedst placerede hold fra den indledende runde spillede alle-mod-alle om VM-titlen og placeringerne 1-4. Point og mål fra den indledende runde blev ikke overført til mesterskabsrunden, og alle holdene startede således fra 0 point og målscoren 0-0. Kampene blev spillet i Turku.

EM 

Kampene mellem europæiske hold i den indledende runde gjaldt som europamesterskab.

B-VM 

B-verdensmesterskabet blev spillet i byerne Ljubljana, Bled og Jesenice i Jugoslavien. De otte hold spillede om fire oprykningspladser til A-VM 1992. Der var ingen nedrykning på grund af udvidelsen af A-gruppen fra otte til tolv hold.

Kampe

Stilling 

Italien, Norge, Frankrig og Polen kvalificerede sig til A-VM 1992. I B-gruppen blev holdene erstattet af Danmark, Kina, Rumænien og Bulgarien, som rykkede op fra C-gruppen. Der var ingen nedrykning fra hverken A- eller B-gruppen på grund af udvidelsen af A-VM fra otte til tolv hold.

De tre bedst placerede hold, Italien, Norge og Frankrig, kvalificerede sig til den olympiske ishockeyturnering ved vinter-OL i 1992 i Meribel. I to ekstra kvalifikationskampe besejrede Polen vinderen af C-VM, Danmark, og sikrede sig dermed den sidste olympiske billet.

C-VM 

C-verdensmesterskabet blev spillet i Brøndby Hallen i København, Danmark. De ni hold spillede om fire oprykningspladser til B-VM 1992.

Kampe

Stilling 

Danmark, Kina, Rumænien og Bulgarien rykkede op i B-gruppen til VM 1992. Der var ingen nedrykning fra B-gruppen på grund af udvidelsen af A-gruppen fra otte til tolv hold.

Vinderen af C-VM (Danmark) vandt endvidere retten til at spille mod nr. 4 fra B-VM (Polen) om en plads ved den olympiske ishockeyturnering ved vinter-OL 1992 i Meribel. Kvalifikationen blev afviklet over to kampe (ude og hjemme), og ved at vinde begge kampe sikrede Polen sig pladsen ved OL.

1991
Ishockey i 1991